Bockstiege bezeichnet

 Bockstiege (Leichlingen), einen Wohnplatz in der Stadt Leichlingen (Rheinland), Nordrhein-Westfalen
 Bockstiege (Solingen), einen Wohnplatz in der Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen